Maol Choluim ist der Name folgender Personen:

 Maol Choluim I., Earl of Lennox († 1303), schottischer Adliger und Mormaer of Lennox
 Maol Choluim, 5. Earl of Angus (vor 1200–vor 1242), schottischer Adliger

Siehe auch
 Malcolm (Name)